Соревнования в индивидуальной гонке на 20 км среди мужчин на чемпионате мира по биатлону 2021 года в словенской Поклюке прошли 17 февраля. Старт был дан в 16:30 по местному времени.

В заявочный протокол был внесен 101 спортсмен. Титул чемпиона мира принадлежал Мартену Фуркаду, который по окончании сезона 2019/20 завершил спортивную карьеру.

23-летний норвежец Стурла Холм Легрейд выиграл второе золото на чемпионате мира после победы в смешанной эстафете. Победа принесла ему не только звание чемпиона мира, но и Кубок мира в зачёте индивидуальных гонок.

Без промахов все четыре рубежа прошли пять биатлонистов: Легрейд (золото), Арнд Пайффер (серебро), Карим Халили (6-е место), Пеппе Фемлинг (15-е место) и Милан Жемличка (26-е).

Лидер Кубка мира, олимпийский чемпион 2018 года в этой дисциплине Йоханнес Тиннес Бё попал в 10-ку лучших в индивидуальной гонке на шестом чемпионате мира подряд (2015—2021), но призёром смог стать только один раз (серебро в 2020 году).

Медалисты

Результаты 

инд